Мемфис је име следећих градова:
 Мемфис (Египат), древни град у Египту
 Мемфис (Алабама), је град у америчкој савезној држави Алабама
 Мемфис (Мичиген), је град у америчкој савезној држави Мичиген
 Мемфис (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури
 Мемфис (Тенеси), је највећи град у америчкој савезној држави Тенеси
 Мемфис (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас
 Мемфис (Индијана), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Индијана
 Мемфис (Мисисипи), је град у америчкој савезној држави Мисисипи
 Мемфис (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска
 Мемфис (Флорида), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида
 Мемфис (митологија), по грчкој митологији кћи речног бога Нила и жена Епафоса, краља Египта и оснивача града Мемфиса
 Мемфис (плес), модерни плес
 Мемфис (астероид)
 Мемфис (фонт)
 Мемфис Гризлиси, кошаркашки клуб из Мемфиса